Camber puede referirse a:

 Camber (Sussex Oriental), Inglaterra
 Ilyushin Il-86